Václav Bečvář ist der Name folgender Personen:

* Václav Bečvář (Gewichtheber) (* 1908; † unbekannt), tschechoslowakischer Gewichtheber 
 Václav Bečvář (Sportschütze) (* 1957), tschechischer Sportschütze